Шанц (нем. Schanz) — многозначный термин.

Фамилия 
 Шанц (дворянский род)
 Шанц, Иван Иванович (1802—1879) — мореплаватель, гидрограф.
  (1868—1931) — немецкий врач-ортопед.
 Шанц, Георг (1853—1931) — немецкий экономист.
 Шанц, Мартин (1842—1914) — немецкий филолог.
 Шанц, Павел (1841—1905) — немецкий богослов.
 Шанц, Полина (1828—1913) — немецкая писательница.
 Шанц, Фрида (1859—1944) — немецкая писательница.
 Шанц, Хайди — актриса.
 Шанц, Юлий (1828—1902) — немецкий писатель и революционер.

Топоним 
 Атолл Шанца (атолл Вото) — один из Маршалловых островов.
 Мыс Шанца (мыс Маячный) — мыс в Японском море, в Тернейском районе Приморья.
 Форт Шанц (Форт Александр-Шанц) — кронштадтский форт.

См. также 
 Шанец — земляное укрепление, окоп.

Примечания